Sofía de Liechtenstein (nacida Sophie Elisabeth Marie Gabrielle; Múnich, Alemania, 28 de octubre de 1967) es la actual princesa heredera consorte de Liechtenstein y condesa consorte de Rietberg por su matrimonio con el príncipe heredero Luis. Por nacimiento ostentó el título de princesa, posteriormente duquesa de Baviera, hasta 1993 (año en el contrajo matrimonio). 

Nacida en Múnich, Alemania, siendo la primogénita de Max Emanuel de Baviera y de su consorte, la condesa Elisabeth Douglay. Es miembro de la casa de Wittelsbach por nacimiento y de Liechtenstein por matrimonio. Es tataranieta de Luis III, último rey de Baviera.

Biografía

Nacimiento 
Es hija del príncipe Max Emanuel, duque en Baviera (hijo de Alberto de Baviera, y nacido en 1937), y de su esposa, la condesa sueca Elisabeth Christina Douglas (nacida en 1940).

Nació con el título y tratamiento de Su Alteza Real la Princesa Sofía de Baviera. Su padre añadió, en 1973, el tratamiento de duque en Baviera, por un primo suyo que había hecho lo mismo años antes.
Desde entonces había sido llamada Duquesa Sofía en Baviera.

Bautismo 
Fue bautizada el 18 de noviembre de 1967 en la capilla familiar de la residencia familiar de Kreuth. Sus madrinas fueron su tía materna, la duquesa de Marlborough, y la archiduquesa Gabriela de Austria, de quien tomó parte de su nombre.

Educación 
Sofía asistió a la Girls' Home Primary School of the English Lady en Heiligenstadt. Luego continuó en la Secondary Boarding School Hohenburg en Lenggries. Finalmente estudió lengua y literatura en la Universidad Católica en Eichstätt.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 3 de julio de 1993, se casó en la Iglesia Parroquial de San Florián, en Vaduz (declarada Catedral el 12 de diciembre de 1997 por el papa Juan Pablo II), con Luis, príncipe heredero de Liechtenstein.

Hijos 
 S.A.S. el príncipe José Venceslao Maximiliano María de Liechtenstein (nacido el 24 de mayo de 1995 en Londres, Inglaterra).
 S.A.S. la princesa María Carolina Isabel Inmaculada de Liechtenstein (nacida el 17 de octubre de 1996 en Grabs, San Galo, Suiza).
 S.A.S. el príncipe Jorge Antonio Constantino María de Liechtenstein (nacido el 20 de abril de 1999 en Grabs, San Galo, Suiza).
 S.A.S. el príncipe Nicolás Sebastián Alejandro María de Liechtenstein (nacido el 6 de diciembre de 2000 en Grabs, San Galo, Suiza).

Actualmente, es una de las dos únicas consortes de los futuros soberanos europeos que pertenece a la aristocracia, junto a la gran duquesa heredera Estefanía de Luxemburgo, y es la única perteneciente a la realeza por derecho propio, como miembro de la Casa de Baviera, aunque sea una dinastía no reinante en el presente.

Salud 
A principios de 2003 a la princesa Sofía le fue detectado un tumor cerebral benigno, del que fue tratada, y hace muchos años que se recuperó del mismo.

Títulos 
 1967-1973: Su Alteza Real la Princesa Sofía de Baviera.
 1973-1993: Su Alteza Real la Duquesa Sofía en Baviera, Princesa de Baviera.
 1993-presente: ''Su Alteza Real la Princesa Heredera de Liechtenstein, Condesa de Rietberg.
Pese a corresponderle el tratamiento de Alteza Serenísima por matrimonio, sigue ostentando el de Alteza Real por ser de un rango mayor.

Patronazgos 
 Presidenta de la Fundación Sofía de Liechtenstein para Mujeres y Niños (desde principios de 2006). Esta institución tiene como objetivo ayudar a las mujeres y parejas que se quedan embarazadas sin desearlo, ayudándolas a tener una perspectiva de vida positiva para sí mismas y para sus bebés. Se financia a través de la Casa del Príncipe de Liechtenstein y mediante donaciones.
 Presidenta de Honor de la Cruz Roja de Liechtenstein (desde 2015).
 Presidenta de la Asociación para el Bienestar de los Animales de Liechtenstein.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas liechtensteinianas 
  Gran Estrella de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein.

Distinciones honoríficas bávaras 
  Dama de Honor de la Orden de Teresa.
  Dama de la Orden de Santa Isabel.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).
  Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 20/03/2018).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Princesas consortes de Liechtenstein
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)
Duquesas en Baviera
Grandes estrellas de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein
Damas de la Orden de Santa Isabel
Damas de honor de la Orden de Teresa
Nacidos en Múnich
Liechtensteinianas del siglo XX
Liechtensteinianas del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein
Consortes de la casa de Wittelsbach